

Чисть — селище, Молодечненський район, Мінська область

Чисть — присілок, Орловський район, Кіровська область